Champion Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Champion Township (Michigan)
 Champion Township (Minnesota)
 Champion Township (Missouri)
 Champion Township (North Dakota)
 Champion Township (Ohio)